Михаил Шатов:
 Шатов, Михаил Васильевич (1920—1980) — советский коллаборационист, американский библиограф.
 Шатов, Михаил Григорьевич (1919—1967) — лётчик, Герой Советского Союза.